Fort Towson – città dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America
 Fort Towson – fortezza del Vecchio West situata in Oklahoma, negli Stati Uniti d'America